Uomo universale, de "universele mens"
 Homo universalis (Iedereen beroemd), rubriek in tv-programma Iedereen beroemd